Przepust:
 Przepust – budowla stanowiąca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego
 Przepust wałowy – przepust przeprowadzający wodę lub inną ciecz przez wały przeciwpowodziowe czy groble
 Przepust kablowy – element umożliwiający przeprowadzenie kabla przez ścianę lub obudowę urządzenia elektronicznego, dławik
 Przepust drogowy przy ul. Miodowej – obiekt nr 8 Krakowskiego Szlaku Techniki w Krakowie